Hammarberg ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Hammarberg (* 1942), schwedischer Menschenrechtler, UN-Hochkommissar und
 Irwin Goodman, geb. als Antti Yrjö Hammarberg (1943–1991), finnischer Folkmusiker.